SDL kan syfta på: 

 Simple DirectMedia Layer, ett multimediabibliotek.
 Specification and Description Language, ett formellt språk med rötter i telekommunikation.
 IATA:s kod för Sundsvall-Timrå Airport
 Swedish Defence League, den svenska motsvarigheten till organisationen English Defence League.